Константин може да се отнася до:
 Константин, мъжко име

Императори 
 Флавий Валерий Аврелий Константин – римски император, известен също като Константин I или Константин Велики
 Константин VII Багренородни – византийски император

Български владетели 
 Константин Асен – български цар (1257 - 1277)
 Константин II Асен – син на Иван Срацимир, управлявал ок.1396 - 1417?

Руски князе 
 Константин (Владимирско-Суздалско княжество) (1186 – 1218) – велик княз на Владимир-Суздал
 Константин (Рязан) (?-1302) – княз на Рязан
 Константин (Твер) (1306 – 1346) – княз на Твер
 Константин (Суздал) (14 век) – княз на Суздал

Други 
 Константин – римски папа;
 Константин (р.1976) – български попфолк певец;
 Константин I (охридски архиепископ) (12 век) – византийски духовник, охридски архиепископ;
 Константин Кавасила (13 век) – византийски духовник, охридски архиепископ;
 Константин – село във Великотърновска област, община Елена;
 Константин – град в Алжир;
 Константин – провинция в Алжир с център едноименния град;
 Константин – игрален филм
 Константин Стойчев - пироман от Пчмг

Вижте също 
 Св. св. Константин и Елена